Franciaország
Rouville, település Oise megyében
Rouville, település Seine-Maritime megyében